Кам'янське водосховище може стосуватися:

 Кам'янське водосховище — одне з шістьох великих водосховищ у каскаді на Дніпрі.
  Кам'янське водосховище — невелике руслове водосховище на річці Кам'янка (права притока р. Сіверський Донець).